Широкое — топоним.

Населённые пункты

Белоруссия 
 Широкое — агрогородок в Буда-Кошелёвском районе Гомельской области.
 Широкое — посёлок в Рогачёвском районе Гомельской области.
 Широкое — деревня в Чечерском районе Гомельской области.
 Широкое — деревня в Лидском районе Гродненской области.
 Широкое — деревня в Кировском районе Могилёвской области.

Казахстан 
 Широкое — село в Лебяжинском районе Павлодарской области, упразднено в 2017 г.

Россия 
 Широкое — посёлок в Пинежском районе Архангельской области.
 Широкое — село в Красненском районе Белгородской области.
 Широкое — посёлок в Багратионовском районе Калининградской области.
 Широкое — село в Нижнегорском районе Крыма.
 Широкое — село в Симферопольском районе Крыма.
 Широкое — деревня в Медвенском районе Курской области.
 Широкое — село в Ташлинском районе Оренбургской области.
 Широкое — село в Татищевском районе Саратовской области.
 Широкое — село в Балаклавском районе Севастополя.
 Широкое — деревня в Бологовском районе Тверской области.

Украина 
 Широкое — село в Барском районе Винницкой области.
 Широкое — село в Гороховском районе Волынской области.
 Широкое — село в Васильковськом районе Днепропетровской области.
 Широкое — село в Верхнеднепровском районе Днепропетровской области.
 Широкое — село в Криворожском районе Днепропетровской области.
 Широкое — село в Солонянском районе Днепропетровской области.
 Широкое — посёлок в Широковском районе Днепропетровской области.
 Широкое — село, Софиевский район, Днепропетровская область.
 Широкое — село в Старобешевском районе Донецкой области.
 Широкое — посёлок в составе города Харцызск Донецкой области.
 Широкое — село в Виноградовском районе Закарпатской области.
 Широкое — село в Хустском районе Закарпатской области.
 Широкое — село в Васильевском районе Запорожской области.
 Широкое — село в Весёловском районе Запорожской области.
 Широкое (до 2016 г. — Уральское) — село в Вольнянском районе Запорожской области.
 Широкое — село в Запорожском районе Запорожской области.
 Широкое — село в Ореховском районе Запорожской области.
 Широкое — посёлок в Снигирёвском районе Николаевской области.
 Широкое — село в Белгород-Днестровском районе Одесской области.
 Широкое — село в Лиманском районе Одесской области.
 Широкое — село в Николаевском районе Одесской области.
 Широкое — село в Раздельнянском районе Одесской области.
 Широкое — село в Великобагачанском районе Полтавской области.
 Широкое — село в Хорольском районе Полтавской области.
 Широкое — село в Близнюковском районе Харьковской области.
 Широкое — село в Купянском районе Харьковской области.
 Широкое — село в Волчанском районе Харьковской области.
 Широкое — село в Скадовском районе Херсонской области.

Озёра

Казахстан 
 Широкое — озеро в Кызылжарском районе Северо-Казахстанской области (Куйбышевский сельский округ).
 Широкое — озеро в Кызылжарском районе Северо-Казахстанской области (Рощинский сельский округ).
 Широкое — озеро в Есильском районе Северо-Казахстанской области Казахстана.

См. также 
 Широкий
 Широков